Bloqueio, no enxadrismo, é a obstrução do avanço de um peão inimigo por uma peça.

Terminologia de xadrez